Кайка (тип судна) — небольшое парусно-гребное судно.
 Кайка, Михал — польский поэт, художник, активист мазурского культурного и общественного возрождения.
 Император Кайка — 9-й правитель Японии из династии Ямато.
 Кайка — деревня в южной Эстонии, в составе волости Урвасте (до административной реформы местных самоуправлений 2017 года — волости Антсла).